ZBI steht als Abkürzung für:
 Powiat Białogardzki in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Zebra Basic Interpreter, siehe Zebra Programming Language
 Zentralverband der Ingenieurvereine

Abkürzung